Hartsfield ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Warren Hartsfield (1933–2014), US-amerikanischer Astronaut
 William B. Hartsfield (1890–1971), US-amerikanischer Politiker